Mobile and Ohio Railroad Depot bezeichnet:

 Murphysboro Mobile and Ohio Railroad Depot
 Aberdeen Mobile and Ohio Railroad Depot